Amerikaanse hockeyploeg (mannen)
 Amerikaanse hockeyploeg (vrouwen)